Il Campionato ucraino di scacchi (Чемпіонати України з шахів) si è svolto dal 1924 per determinare il campione nazionale di scacchi.

Dal 1924 al 1991 si è svolto nella Repubblica socialista sovietica ucraina e dal 1992 in poi nell'Ucraina indipendente (Repubblica Ucraina).

In alcuni campionati fu ammessa la partecipazione di giocatori stranieri. In tal caso veniva dichiarato campione il primo classificato tra i giocatori ucraini.

Campionati ucraini 1924-1991
{| class="sortable wikitable"
! # !! Anno !! Città !! Vincitore
|-
|  1 || 1924 || Kiev || Jakiv Vil'ner 
|-
|  2 || 1925 || Charkiv || Jakiv Vil'ner 
|-
|  3 || 1926 || Odessa || Borys Verlins'kyjMychajlo Mars'kyj 
|-
|  4 || 1927 || Poltava || Oleksij Selezn'ovVsevolod Rayzer 
|-
|  5 || 1928 || Odessa || Jakiv Vil'nerVolodymyr Kyrylov
|-
|  6 || 1931 || Charkiv || Abram Zamychovs'kyj    
|-
|  7 || 1933 || Charkiv || Vsevolod RayzeVladimir Kirillov 
|-
|  8 || 1936 || Kiev || Josyf Pohrebys'kyjPetro Šumylin
|-
|  9 || 1937 || Kiev || Fedir Bohatyrčuk
|-
| 10 || 1938 || Kiev || Isaak Boleslavs'kyj 
|-
| 11 || 1939 || Dnipropetrovs'k || Isaak Boleslavs'kyj 
|-
| 12 || 1940 || Kiev || Isaak Boleslavs'kyj 
|-
| 13 || 1944 || Kiev || Borys Hol'denov 
|-
| 14 || 1945 || Kiev || Anatolij Bannyk 
|-
| 15 || 1946 || Kiev || Anatolij Bannyk 
|-
| 16 || 1947 || Kiev || Oleksij Sokol's'kyj 
|-
| 17 || 1948 || Kiev || Oleksij Sokol's'kyj 
|-
| 18 || 1949 || Odessa || Isaak Lypnyc'kyj 
|-
| 19 || 1950 || Kiev || Juchym Heller 
|-
| 20 || 1951 || Kiev || Anatolij Bannyk 
|-
| 21 || 1952 || Kiev || Vladlen Žurachov 
|-
| 22 || 1953 || Kiev || Jakiv Juchtman 
|-
| 23 || 1954 || Kiev || Abram Chavin 
|-
| 24 || 1955 || Kiev || Anatolij Bannyk 
|-
| 25 || 1956 || Kiev || Isaak Lypnyc'kyj 
|-
| 26 || 1957 || Kiev || Juchym Heller
|-
| 27 || 1958 || Kiev || Juchym Heller 
|-
| 28 || 1959 || Kiev || Juchym Heller 
|-
| 29 || 1960 || Kiev || Leonid Štejn 
|-
| 30 || 1961 || Kiev || Jurij Koc 
|-
| 31 || 1962 || Kiev || Leonid Štejn 
|-
| 32 || 1963 || Kiev || Jurij Nikolajevs'kyj 
|-
| 33 || 1964 || Kiev || Anatolij Bannyk
|-
| 34 || 1965 || Dnipropetrovs'k || R. Hol'dštejn 
|-
| 35 || 1966 || Kiev || Jurij Sacharov 
|-
| 36 || 1967 || Kiev || Valerij ŽidkovJurij Nikolajevs'kyj  
|-
| 37 || 1968 || Kiev || Jurij Sacharov 
|-
| 38 || 1969 || Ivano-Frankivs'k  || Hennadij Kuz'minVolodymyr Savon 
|-
| 39 || 1970 || Kiev || Volodymyr Tukmakov 
|-
| 40 || 1971 || Donec'k || Jurij Koc 
|-
| 41 || 1972 || Odessa || Lev Al'burt 
|-
| 42 || 1973 || Dnipropetrovs'k || Lev Al'burt 
|-
| 43 || 1974 || Leopoli || Lev Al'burt 
|-
| 44 || 1975 || Dnipropetrovs'k || Oleksandr Vajsman 
|-
| 45 || 1976 || Donec'k  || Mychajlo Pidhajec' 
|-
| 46 || 1977 || Žytomyr || Jurij Nikolajevs'kyj 
|-
| 47 || 1978 || Jalta || Konstantin Lerner 
|-
| 48 || 1979 || Dnipropetrovs'k  || Volodymyr Ochotnyk 
|-
| 49 || 1980 || Charkiv || Volodymyr Malanjuk 
|-
| 50 || 1981 || Jalta || Volodymyr Malanjuk 
|-
| 51 || 1982 || Jalta || Konstantin Lerner 
|-
| 52 || 1983 || Melitopol' || Dmytro KomarovValerij Nevjerov 
|-
| 53 || 1984 || Kiev || Michail Gurevič 
|-
| 54 || 1985 || Užhorod || Valerij Nevjerov 
|-
| 55 || 1986 || Leopoli || Volodymyr Malanjuk 
|-
| 56 || 1987 || Mykolaïv || Viktor Moskalenko 
|-
| 57 || 1988 || CharkivLeopoli || Valerij Nevjerov 
|-
| 58 || 1989 || Cherson || Ihor NovikovHennadij Kuz'min 
|-
| 59 || 1990 || Sinferopoli || Mychajlo Brods'kyj
|-
| 60 || 1991 || Sinferopoli || Vitalij Holod 
|}

Campionati ucraini dal 1992
{| class="sortable wikitable"
! # !! Anno !! Città !! Vincitore
|-
| 1 || 1992 || Sinferopoli || Vladyslav Borovykov 
|-
| 2 || 1993 || Donec'k || Orest Gricak 
|-
| 3 || 1994 || Alušta || Jurij Kruppa 
|-
| 4 || 1995 || ? || Serhij Kryvošeja 
|-
| 5 || 1996 || Jalta || Mychajlo HolubjevValerij Nevjerov
|-
| 6 || 1997 || Alušta || Volodymyr Baklan 
|-
| 7 || 1998 || Alušta || Lubomyr Mychalec'Volodymyr BaklanOleg Berezin
|-
| 8 || 1999 || Alušta || Hennadij Kuz'minOleksij BezhodovStanislav SavčenkoOleksandr MoïsejenkoAndrij Rachmangulov
|-
| 9 || 2000 || Sebastopoli || Volodymyr Rohovs'kyj 
|-
| 10 || 2001 || Ordžonikidze  || Oleksandr Berelovyč 
|-
| 11 || 2002 || Alušta || Anton Korobov 
|-
| 12 || 2003 || Sinferopoli || Jevhen Mirošnyčenko 
|-
| 13 || 2004 || Charkiv || Andrij Volokitin 
|-
| 14 || 2005 || Rivne || Oleksandr Areščenko 
|-
| 15 || 2006 || Poltava || Zachar Jefymenko 
|-
| 16 || 2007 || Charkiv || Valerij Aveskulov 
|-
| 17 || 2008 || Poltava || Jevhen Mirošnyčenko 
|-
| 18 || 2009 || Alušta || Volodymyr Jakimov  
|-
| 19 || 2010 || Alušta || Serhij Pavlov
|-
| 20 || 2011 || Kiev || Ruslan Ponomar'ov
|-
| 21 || 2012 || Kiev || Anton Korobov
|-
| 22 || 2013 || Kiev || Juriy Kryvoručko
|-
| 23 || 2014 || Leopoli || Jurij Kuzubov
|-
| 24 || 2015 || Leopoli || Andrij Volokitin
|-
| 25 || 2016 || Rivne || Mychajlo Oleksijenko
|-
| 26 || 2017 || Žytomyr || Petro Holubka
|-
| 27 || 2018 || Kiev || Anton Korobov
|-
| 28 || 2019 || Lutsk || Evgeny Shtembuliak
|-
| 29 || 2020 || Kremenchuk || Anton Korobov
|-
| 30 || 2021 || Charkiv || Andrij Volokitin
|}

Plurivincitori
 5 campionati:  Anatolij Bannyk.
 4 campionati:  Juchym Heller, Valerij Nevjerov, Anton Korobov..
 3 campionati:  Jakiv Vil'ner, Isaak Boleslavs'kyj, Lev Al'burt, Jurij Nikolajevs'kyj, Volodymyr Malanjuk, Hennadij Kuz'min, Andrij Volokitin.

Note

Collegamenti esterni
 

Ucraina
Scacchi in Ucraina